«Da capo» puede referirse a:

 Da capo,  término musical.
 D.C. ~Da Capo~ (2003), videojuego.
 Da Capo (2002), álbum de Ace of Base.
 Da Capo (2003), álbum de E.N.I..